

Biologia 
 H5 – sottotipo di virus dell'influenza aviaria

Codici 
 H5 – codice vettore IATA della compagnia aerea russa I-Fly (della Magadan Airlines fino al 2009), Aeroporto di Mosca-Vnukovo (Russia)

Informatica 
 <h5>...</h5> – elemento HTML che crea un'intestazione di quinto livello

Altro 
 H5 – Harrison n° 5, orologio costruito da John Harrison nel XVIII secolo
 H5 – un tipo di condrite ordinaria ad alta concentrazione di metallo
 H5  – superstrada in Slovenia